Leszek Żądło (ur. 1945) – polski muzyk jazzowy
 Leszek Żądło – polski psychotronik i parapsycholog